Das Shanghai Masters 2016 war ein Snookerturnier im Rahmen der Snooker Main Tour der Saison 2016/17, das vom 19. bis zum 25. September 2016 auf der Grand Stage des Hallenstadions von Shanghai (Volksrepublik China) ausgetragen wurde. Es war die zehnte Auflage des Shanghai Masters.

Titelverteidiger war Kyren Wilson, der bei der letztjährigen Ausgabe sein erstes Ranglistenturnier gewinnen konnte. Er schied jedoch bereits in der ersten Hauptrunde aus. Sieger wurde nach 2013 zum zweiten Mal bei diesem Turnier der Chinese Ding Junhui. Er besiegte den Weltmeister und Weltranglistenersten Mark Selby im Finale mit 10:6.

Preisgeld

Wildcard-Runde

Finalrunde

Finale

Qualifikation 
Die Qualifikationsspiele fanden vom 30. August bis zum 2. September 2016 im Barnsley Metrodome im englischen Barnsley statt. Alle Spiele werden im Best-of-Nine-Modus ausgetragen.

A = Amateurspieler (während der Saison 2016/17 nicht auf der Main Tour; Qualifikation über die Q-School-Order-of-Merit)

Century-Breaks

Qualifikation

Hauptrunde

Einzelnachweise 

2016
Snookerveranstaltung 2016